Цара — название города Зара в Хорватии в переводе с немецкого.
 Цара, Антоний (Antonius Zara; 1574—1621) — австрийский учёный.

См. также 
 Цара-Бырсей
 Цара-де-Жос
 Цара-де-Сус
 Зара

Примечания